Tinseau bzw. de Tinseau ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles-d’Amondans de Tinseau (1748–1822), französischer Offizier und Mathematiker
 Christophe Tinseau (* 1969), französischer Rennfahrer
 Jean-Antoine Tinseau (1697–1782), französischer Bischof
 Léon de Tinseau (1844–1921), französischer Verwaltungsbeamter und Schriftsteller
 Luc Tinseau (* 1940), französischer Politiker